Der Begriff Ministerratspräsidium steht oder stand in einigen Staaten für die Behörde, die einen Ministerpräsidenten bei seiner Arbeit unterstützt, insbesondere bei der Leitung des Ministerrates.

Beispiele sind:

 das Ministerratspräsidium im cisleithanischen Reichsteil Österreich-Ungarns, siehe k.k. Ministerratspräsidium
 das Ministerratspräsidium in Italien, siehe Ministerratspräsidium (Italien)